Rhoécos, Rhœcus ou Rhoèce (en grec ancien  / Rhoîkos, en latin ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Hyléos et Rhoécos, deux centaures de la mythologie grecque ;
 Rhoèce de Samos, sculpteur du